Az év afrikai labdarúgója díjat az Afrikai Labdarúgó-szövetség adja át 1992 óta az adott év legjobbjának tartott afrikai labdarúgónak. 1970 és 1994 között a France Football magazin is átadta a díjat. Mikor 1992-től három éven át párhuzamosan került átadásra a díj, akkor Abedi Pelé és George Weah is részesült a kitüntetésben. Abedi Pelé ennek okán 1992-ben két díjat is átvehetett. A France Football 1995-ben már nem írta ki a szavazást, de ezzel egy időben az Aranylabda - amit szintén a francia szaklap ad át évente - odaítélhetővé vált afrikai labdarúgók számára is. 2007-ben Frédéric Kanouté volt az első nem afrikai születésű díjazott, Kanouté édesapja származása révén szerepelt a mali válogatottban.

Díjazottak

A France Football díja (1970–1994)

A France Football magazin 1970 és 1994 között adta át a legjobb afrikai labdarúgónak járó díjat. 1995-ben a szavazást megszüntették, ellenben ettől az évtől afrikai játékos is elnyerhette az Aranylabdát, amit abban az évben végül George Weah vehetett át. 1992 óta az afrikai szövetség által átadott díj számít hivatalosnak.

A CAF díja (1992–)

Győztesek országonként

Jegyzetek

Fordítás 

Az év játékosai díjak nemzetek szerint
Afrika